Toeplitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Toeplitz (1914–1998), Präsident des Obersten Gerichts der DDR
 Jerzy Toeplitz (1909–1995), polnischer Filmhistoriker, Pädagoge und Rektor der Filmhochschule Łódź
 Kasper T. Toeplitz (* 1960), französischer Komponist und E-Bass-Spieler
 Krzysztof Teodor Toeplitz (1933–2010), polnischer Journalist, Publizist, Filmkritiker und Drehbuchautor
 Otto Toeplitz (1881–1940), deutscher Mathematiker
 Theodor Toeplitz (1850–1919), deutscher Arzt und Funktionär

Siehe auch:
 Töplitz
 Lemma von Toeplitz
 Toeplitz-Algeba, siehe Postliminale C*-Algebra
 Toeplitz-Matrix
 Toeplitz-Vermutung